Els Pobles Decideixen (de les sigles en espanyol Los Pueblos Deciden), coalició electoral al Parlament Europeu
 Partit Liberal Democràtic (de les sigles en macedònic Либерално-Демократска Партија), partit polític de Macedònia del Nord
 Pantalla de fòsfor làser (en anglès Laser Phosphor Display), tecnologia de pantalles de gran format